Расклад, табло, или картина ( и ) — Основная часть раскладки пасьянса, то есть вся раскладка за исключением руки, стопки сброса, резерва и баз. В большинстве пасьянсов расклад состоит из столбцов, на которые можно собирать карты в установленном порядке.
   
Перекладывать (собирать, строить) в нисходящем порядке () — класть младшие карты на старшие по порядку, например, четвёрку на пятёрку.
   
Перекладывать (собирать, строить) в восходящем порядке () — класть старшие карты на младшие по порядку, например, десятку на девятку.
   
База ( и ) — Место, собрать карты на которое является, как правило, целью пасьянса. Пасьянс считается выигранным, если все карты положены на Базы.
   
Колода, или Рука () — карты, оставшиеся после раскладывания пасьянса. Могут быть переложены в стопки расклада, базы, или стопку сброса по правилам пасьянса.
   
Номинал, значение, или достоинство () — число, соответствующее карте. Тузу соответствует 1, валету — 11, даме — 12, и королю — 13. Цифровым картам соответствует обозначенное на них число (от 2 до 10).
   
Пересдача () — перекладывание всей стопки сброса обратно в руку, с возможным последующим раскладыванием.
   
Резерв, магазин () — стопка карт, предназначенная для перекладывания на другие. Аналогична стопкам в раскладе, но перекладывание карт в резерв не разрешается.
   
Масть () — карта имеет два признака: номинал и масть. По масти колода разделяется на четыре части. Стандартная колода карт имеет четыре масти: пики (spades), трефы (clubs), бубны (diamonds), червы (hearts).
   
Стопка сброса, или талон (; ) — стопка карт, на которую кладутся карты из колоды, когда их нельзя положить на другие стопки.

Источники 
 Дасько А. Семантические особенности лексикона простых пасьянсов // Логический анализ языка. Концептуальные поля игры. — : Индрик, 2006, с. 153—167.
 Синельченко В. Н. 400 пасьянсов. — : ТОО «Диамант», ЗАО «Валери СПД», 1998. — 320 с., илл. (Серия «В час досуга».) — ISBN 5-88155-222-9.
 Правила карточных игр. Пер. с англ. Ю. Донца. — .: ЭКАМ, 1991. — 328 с., ил. — ISBN 5-87164-001-X. — Часть IX. Солитер (Пасьянс). — с.363–377.
 Гадалкина М. (сост.) Пасьянсы. Искусство раскладывать карты и гадать. — : 1869. — IV,82,II с.
 Скворцов В. 150 пасьянсов для всех. — : Вече, 2000. — 192 с. ISBN 5-7838-0635-8.
 Карточный игрок на все руки. — : Красный пролетарий, 1991 — 254 с. — Глава XXXVII. Цель раскладки пасьянсов. Терминология в пасьянсах.

Пасьянсы